Billstein peut faire référence à :

Toponyme 
 Billstein, une montagne en Namibie

Patronyme 

  (1901-1996), homme politique
 Horst Erik Billstein (connu sous le pseudonyme HOBI) (1939-1998), peintre
  (1991-), pratiquant allemand d'arts martiaux mixtes

Voir aussi 
 
 
 Bildstein, commune autrichienne